Гарлем може мати значення:

Гарлем — місто у Нідерландах, столиця провінції Північна Голландія
 ГФК «Гарлем» — один з найстаріших професіональних футбольний клубів Нідерландів, базується у однойменному місті.
 Гарлем (стадіон) — стадіон у однойменному місті, вміщує 3 442 глядачі

Гарлем — місто, штат Джорджія
 Гарлем — місто, штат Монтана
 Гарлем — переписна місцевість, штат Флорида
 Гарлем — частина міста Нью-Йорка, розташована на північному сході о. Мангеттен

Інше
 Гарлем — музичний ансамбль з Польщі